Натуральне число 1837
 1837 рік до нашої ери
 1837 рік нашої ери